Хаджимурат Гацалов:
 Гацалов, Хаджимурат Солтанович (род. 1982) — российский борец, чемпион Олимпийских игр в Афинах, многократный чемпион мира и Европы.
 Гацалов, Хаджимурат Харумович (род. 1954) — российский религиозный и общественный деятель, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания.